Stensgaard (dän. für Steinhof) ist der Familienname folgender Personen:

 Hanne Stensgaard (* 1953), dänischer Schauspieler und Museumsdirektor
 Mia Stensgaard (* 1972), dänische Bühnenbildnerin, Kostüm- und Produktionsdesignerin
 Michael Stensgaard (* 1974), dänischer Fußballtorwart
 Molly Malene Stensgaard (* 1966), dänische Filmeditorin
 Yutte Stensgaard (* 1946), dänische Schauspielerin